Ма́ркус Си́пиля (; ) — финский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (2018, 2019, 2020), бронза (2017).
 : золото (1999).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат, жена Нина () — тоже кёрлингистка, они вместе играют в смешанной парной команде.

Начал заниматься кёрлингом в 1996 году, в возрасте 16 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ojy.kapsi.fi

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии